

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Pszczółki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Pszczółki – część wsi Rajbrot w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana 
 Pszczółki – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pszczółki 
 Pszczółki – część wsi Woźnice w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki

Inne 
 Pszczółki – stacja kolejowa
 Pszczółki - gmina wiejska

Zobacz też 
 Pszczółki Górne, Pszczółki-Szerszenie,  Pszczółki-Czubaki, Moczydły-Pszczółki
 Pszczółki Wąskotorowe